De Jode was een Zuid-Nederlandse familie van vaklieden:
 Gerard de Jode (1509-1591), cartograaf, graveur en uitgever van atlassen
 Cornelis de Jode (1568-1600), cartograaf, graveur en drukker, zoon van Gerard
 Pieter de Jode I (1570-1634), graveur, zoon van Gerard
 Pieter de Jode II (1596-1674), graveur, zoon van Pieter I